

Patronyme 

 Théodose Le Barbier de Tinan (1738-1791), président de la Société des amis de la constitution à Strasbourg, président du directoire du district de Strasbourg.
 Jean-Marie Le Barbier de Tinan (1771-1831), baron de Tinan, intendant militaire.
 Pierre Théodose Marie Le Barbier de Tinan (1797-1864), général de brigade, maire de Rosny-sous-Bois. 
 Marie Charles Adelbert Lebarbier de Tinan (1803-1876), vice-amiral.
 Jean de Tinan (1874-1898), de son vrai nom Jean Le Barbier de Tinan, romancier et chroniqueur français.